— компьютерная игра в жанре вертикального скролл-шутера, разработанная Toaplan и выпущенная компанией Taito в 1987 году в виде аркадного игрового автомата. В США аркадная версия была лицензирована компании Romstar и выпущена под названием Sky Shark. Впоследствии игра была портирована на домашние компьютеры Amiga, Commodore 64, PC/MS-DOS, Amstrad CPC, Atari ST, FM Towns, Sharp X68000, ZX Spectrum и игровой консоли NES. В 1989 году также был выпущен сиквел под названием Fire Shark.

Игровой процесс 

Пилотируя биплан, игрок должен поражать наземные, воздушные и водные цели. Уничтожение некоторых групп вражеских самолётов даёт бонусы, в виде дополнительных очков, улучшения для самолёта или дополнительной жизни («1UP»).
Удержание кнопки огня спустя небольшое время взрывает «бомбу», которая уничтожает всех врагов, присутствующих на экране.
Каждый этап начинается и заканчивается на взлетно-посадочной полосе. Если после первого взлёта удалось сохранить часть бомб, то их количество, умноженное на 3000, добавляется к очкам. В начале этапа или после очередной гибели количество бомб снова становится равно трём.

Оценки и мнения

Литература

Примечания 

Игры для ZX Spectrum
Игры для Amstrad CPC
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для NES
Игры для DOS
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Toaplan